Grüne Sumpfschlange ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae)):

 Philothamnus irregularis (Leach, 1819)
 Philothamnus natalensis (Smith, 1848)